Eine Substitutionstherapie ersetzt durch äußere Zufuhr Substanzen, die dem Körper normalerweise durch eigene Organleistung zur Verfügung stehen, aber aufgrund von Funktionsschwäche oder -versagen des entsprechenden Organs nicht oder nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.

Beispiele für Substitutionstherapien sind:
 Insulintherapie bei Diabetes mellitus
 Levothyroxin-Gabe bei Hypothyreose
 Enzymersatztherapie bei bestimmten Stoffwechselstörungen
 Bluttransfusion bei Anämie
 Volumenersatz bei Dehydratisierung

Siehe auch 
 Substitutionstherapie Opioidabhängiger, die im Rahmen strukturierter Programme stattfinden sollte

Quellen 
 

Pharmakologie
Therapie